IGP steht für:
 IGP Pulvertechnik, Schweizer Industrieunternehmen
 Integrierter Grafikprozessor
 Interior Gateway Protocol
 Internationale Gebrauchshunde-Prüfung
 Ionengetterpumpe
 Inspector General of Police, höchstrangiger nationaler Polizeichef in zahlreichen Ländern, entsprechend dem deutschen Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums

IGP oder I.G.P. steht für:
 Indication géographique protégée, belgische, luxemburgische oder französische geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß EU-Recht (1992), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe
 Indicazione geografica protetta, italienische geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß EU-Recht (1992), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe
 Indicação geográfica protegida, portugiesische geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß EU-Recht (1992), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe
 Indicație geografică protejată, rumänische geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß EU-Recht (1992), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe
 Indicación geográfica protegida, spanische geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß EU-Recht (1992), siehe Herkunftsbezeichnung #Geschützte geografische Angabe

 Indication géographique protégée, französischsprachige Schweizer geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß Schweizer Recht (1999)
 Indicazione geografica protetta, italienischsprachige Schweizer geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß Schweizer Recht (1999)
 Indicaziun geografica protegida, bündnerromanischsprachige Schweizer geschützte Herkunftsbezeichnung gemäß Schweizer Recht (1999)

Abkürzung